Hans Leutenegger (1940-), bobeur suisse.
 Filippo Leutenegger (1952-), journaliste et personnalité politique suisse.
 Susanne Leutenegger Oberholzer (1948-), personnalité politique suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse